Le lac Pépin peut désigner :
 Le lac Pépin, lac de plaine situé aux États-Unis entre le Minnesota et le Wisconsin
 Le lac Pépin, lac de montagne localisé en Maurienne (France), à  d'altitude, entre les stations de ski de Valfréjus, de Valmeinier, et le mont Thabor